Het Amerikaans voetbalkampioenschap 2000 was het vijfde seizoen van de Major League Soccer.

Wijzigingen
 San Jose Clash verandert zijn naam naar San Jose Earthquakes.
 Het systeem dat bij een gelijke stand een shoot-out volgt wordt afgeschaft. In de plaats krijgen beide teams één punt.
 Een overwinning wordt drie punten waard.

Eindstand

Play-offs
De beste acht teams van alle divisies kwalificeerden zich voor de play-offs. Hier strijden ze via een kwartfinale, halve-finale en een finale om het kampioenschap van de Major League Soccer.

Team prijzen
 Landskampioen - Kansas City Wizards
 U.S. Open Cup - Chicago Fire
 MLS Supporters' Shield - Kansas City Wizards

Individuele prijzen

Zie ook
 MLS Cup 2000
 Lamar Hunt U.S. Open Cup 2000
Amerikaans voetbalelftal in 2000

Externe link
 Officiële website

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2000
Major League Soccer